Launer ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Launer (* 1952), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Gerhard Launer (* 1949), deutscher Luftbildfotograf und Pilot
 Oskar Launer (1843–1912), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 S. John Launer (1919–2006), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Lauener